CWM ist eine Abkürzung für:
 Canadian War Museum, Museum in Ottawa, siehe Kanadisches Kriegsmuseum
 Common Warehouse Metamodel, Standard für den Umgang mit Metadaten
 Council for World Mission, Vereinigung christlicher Kirchen
 ClockworkMod, Open-Source-Firmware für Smartphones
 Internationale Bezeichnung für den Sportbootführerschein See unter Motor – CWM: CW (Coastal waters), M (Motorized craft)

Cwm bezeichnet:
 Cwm (Aberhafesp), Ort in Powys, Wales
 Cwm (Blaenau Gwent County Borough), Ort in Wales
 Cwm (Churchstoke), Ort in Powys, Wales
 Cwm (Denbighshire), Ort in Wales
 Cwm (Neath Port Talbot), Ort in Wales
 Cwm (Shropshire), Ort in England
 Cwm, walisische Bezeichnung eines kesselförmigen Tals, siehe Kar (Talform)

Abkürzung